Индокитай — полуостров на юго-востоке Азии. Кроме того, слово «Индокитай» может означать:
 «Индокитай» () — французско-вьетнамский фильм 1992 года.
 Французский Индокитай — бывшее колониальное владение Франции.